

Cinéma 
 E.T., l'extra-terrestre, un film américain de Steven Spielberg sorti en 1982.

Jeu vidéo 
 , un jeu vidéo édité sur les ordinateurs Atari 8-bit en 2002 ;
 , un jeu vidéo édité sur les PC en 2002 ;
 , un jeu vidéo édité sur les PC en 2002 ;
 , un jeu vidéo sorti sur iOS en 2012.

Musique 
 , une chanson de Katy Perry sortie en 2011, extrait de l'album .

Voir aussi 
 
 

Sigle de 2 caractères